Park kan som auktorsförkortning betyda:

 Jong-Seok Park
 Kyu-Tek Park
 Orlando Park
 Yong-Ha Park
 Young-Mi Park
 Yun Sil Park
 Mungo Park

Robotskapade auktorsförkortningar